Гомункулус — в уявленнях середньовічних алхіміків, істота, подібна до людини, яку можна створити штучним шляхом.
 «Гомункулус» — комічний науково-фантастичний та фентезійний роман американського письменника Джеймса Блейлока, вперше надрукований 1986 року.
  — японська манга.

 «Гомункулус» — німецький шестисерійний німий художній фільм 1916 року.
 «Гомункулус» — радянський художній фільм 1988 року.
 «Гомункул» — російський артгаусний фільм 2015 року.